Rehabilitace  (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) může označovat:
 Rehabilitační lékařství
 Rehabilitace po infarktu myokardu
 Pracovní rehabilitace
 Sociální rehabilitace
 Rehabilitace (právo)

Související články 
 Habilitace
 Restituce
 Restaurace (politika)
 Revizionismus
 Ratihabice
 Retroaktivita